Сюрех-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Сюрех-Кюеле — озеро, на острове Малыга-Сисе в дельте р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 73°56' с. ш. 126°06' в. д.
 Сюрех-Кюеле — озеро, в северной части о. Арга-Муора-Сисе в дельте р. Лена, западнее оз. Мишка-Кюеле, Республика Саха (Якутия), координаты 73°35' с. ш. 124°35' в. д.

См. также 
 Сюрех-Кюель  — озеро, на левом берегу р. Хампа, Республика Саха (Якутия), координаты 65°53' с. ш. 134°44' в. д.

Примечания